Apoštolská církev může být:
 označení pro církev v jejím nejranějším období, tj. v době apoštolů
 Apoštolská církev (Česko)
 Apoštolská církev na Slovensku
 Apoštolská církev – celosvětová letniční denominace, vzniklá r. 1916 ve Walesu
 Apoštolská církev Východu
 Arménská apoštolská církev
 Brazilská katolická apoštolská církev

Související články 
 Katolická církev
 Apoštolská posloupnost